

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1912
1912 год в водных видах спорта
Международные соревнования по водному поло в Швеции